Municipio de Winsor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Winsor (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Winsor (condado de Huron, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Huron.
 Municipio de Winsor (condado de Clearwater, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clearwater.